Color Decay — восьмой студийный альбом американской металкор группы The Devil Wears Prada, выпущенный 16 сентября 2022 года на звукозаписывающем лейбле Solid State Records.

Список композиций

Участники записи

Состав группы 
 Майк Граника () — ведущий вокал, дополнительная гитара.
 Кайл Сайпресс () — соло-гитара, бэк-вокал.
 Джереми ДеПойстер () — ритм-гитара, чистый вокал.
 Мейсон Наги () — бас, бэк-вокал.
 Джонатан Геринг () — клавишные, синтезатор, программирование, бэк-вокал.
 Джузеппе Каполупо () — ударные.

Примечания 

Альбомы 2022 года
Альбомы металкора
Альбомы США
Альбомы Rise Records

Альбомы The Devil Wears Prada
Альбомы на английском языке